A Saucerful of Secrets (1968) Pink Floyd együttes album
A Saucerful of Secrets (1968) Pink Floyd együttes dala